«Чайна-Бич» () — американский телевизионный драматический сериал с Даной Дилейни в главной роли, шедший на экранах с 1988 по 1991 год на телеканале ABC. За это время было показано четыре сезона, в общей сложности 62 серии.

Обзор 
Шоу показывает войну во Вьетнаме с уникальной точки зрения со стороны женщин, военнослужащих и гражданских лиц, которые присутствовали в этой стране во время конфликта.

В центре сюжета — госпиталь, расположенный в Дананге в Центральном Вьетнаме, жизнь и работа армии США, врачей, медсестер, офицеров, солдат, добровольцев Красного Креста и гражданских лиц. Главная героиня — Коллин МакМерфи, медсестра из Канзаса, мужественная, добрая, сочувствующая пациентам.

Создатели встречались с реальными военнослужащими и медсестрами, чтобы максимально реалистично воссоздать картину того времени. China Beach был любим критиками, но в поздних сезонах имел невысокие рейтинги. Финальный эпизод вышел в эфир 22 июля 1991 года и в результате Дана Дилейни имела право номинироваться на «Эмми» осенью 1992 года, в конечном счете получив главную награду спустя полтора года с момента окончания съёмок.

В ролях 
 Дана Дилейни — лейтенант (позже — капитан) Коллин Макмерфи
 Роберт Пикардо — капитан Дик Ричард
 Марг Хелгенбергер — Карен «Кей Си» Коловски Шон Леви — лейтенант
 Майкл Ботмэн — Сэмюэл Беккет
 Кончетта Томей
 Хлоя Уэбб
 Нан Вудс
 Джефф Кобер — ''сержант Эван «Доджер» Уинслоу
 Тим Райан
 Меган Галлахер
 Нэнси Джайлс
 Нед Вон
 Трой Эванс
 Рики Лэйк

Награды и номинации

Эмми

Золотой Глобус

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США, запущенные в 1988 году
Драматические телесериалы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Фильмы о войне во Вьетнаме
Телесериалы Warner Bros. Television
Медицинские телесериалы США
Телесериалы США 1980-х годов
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма
Телесериалы на английском языке
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телесериалы США, завершённые в 1991 году